Baoning kan syfta på följande platser:

Kina 

 Langzhong (häradshuvudort), Sichuan, 
 Baoning (socken i Kina), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar